

Musica 
 Complex – gruppo musicale giapponese
 Complex – gruppo musicale inglese
 Complex – singolo di Gary Numan del 1985
 Complex – extended play dei Rifle Sport del 1985
 Complex – album di Montaigne del 2019

Internet 
 Complex – sito web di attualità